Домашний чемпионат Великобритании (изначально был известен под названием «Британский международный чемпионат» () или просто «Международный чемпионат» ()) — старейший международный футбольный турнир, проводившийся с 1884 по 1984 год. В турнире принимали участие сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (до 1950 года — сборная Ирландии).

История 
В 1880-е годы четыре страны Великобритании уже имели свои сборные и регулярно играли между собой в товарищеских встречах. Но у четырех федераций правила игры были разными. Тогда договорились играть по правилам принимающей стороны. Но идея оказалась неудачной, и был создан Международный совет футбольных ассоциаций, который следит за правилами игры до сих пор.

В сезоне 1883/84 прошел первый официальный турнир сборных. 26 января 1884 года в Белфасте на стадионе «Ольстер Граунд» встретились ирландцы и шотландцы. Гости легко победили — 5:0. 9 февраля в Рексеме Уэльс победил Ирландию — 6:0. Но победитель решался в матче Шотландии и Англии, которые выиграли обе встречи. 15 марта в Глазго Шотландия победила- 1:0 (гол забил Джон Смит). В следующих трех розыгрышах также первенствовала Шотландия.
5 апреля 1902 года на матче Шотландия-Англия на стадионе «Айброкс Парк» по истечении 6-й минуты обрушилась западная трибуна стадиона: 26 человек погибло и 517 было ранено.

До Первой мировой войны Шотландия единолично выиграла 10 чемпионатов, Англия — 13. По одному разу единолично выигрывали Уэльс и Ирландия.

Первое десятилетие после войны Англия не могла выиграть чемпионат: 6 раз выиграли шотландцы, 3 — валлийцы, и лишь в одном первенстве Англия поделила первое место. В 1930-е годы доминировал Уэльс.

Матчи вызывали огромный интерес у болельщиков: так, на матче между Шотландией и Англией (3:1) 13 мая 1937 на стадионе «Хэмпден Парк» собралось 149 547 зрителей.

После Второй мировой войны значение чемпионата понизилось: так, он был квалификационным раундом к ЧМ-1950 и 1954.

В 1956 году все сборные набрали по три очка. Разницу мячей не считали, и все они стали чемпионами (если бы разницу считали, то победила бы Англия)

В 1967 сборная Шотландии победила тогдашних чемпионов мира англичан со счетом 3:2 и была провозглашена шотландцами неофициальным чемпионом мира.

Последняя игра турнира состоялась 26 мая 1984 года между Англией и Шотландией. После этого Футбольная ассоциация Англии объявила, что не может найти места для Домашнего чемпионата в графике игр, и отказалась от него.

Победители

Суммарные показатели побед

Медали 
За исключением сезонов 1945/46 и 1980/81.

Суммарная статистика Домашних чемпионатов

Примечания

Ссылки 
 История турнира на сайте Englandfootballonline.com
 Результаты матчей по сезонам на сайте Englandfootballonline.com
 Обзор турнира на сайте RSSSF

 
Не существующие ныне футбольные турниры